

Biografia
Diplomato in Informatica presso l’Istituto Tecnico Industriale G. & M. Montani di Fermo, 

È presidente e amministratore Delegato di Itway SpA, società da lui fondata nel 1996, quotata presso la Borsa valori Italiana dal 2001, e attiva a nel settore dell'Information Technology.

Andrea Farina è anche presidente del Consiglio di Amministrazione delle controllate Itway France S.A.S, Itway Iberica S.L., Itway Hellas S.A. e Consigliere Delegato di Itway Turkey Ltd.

Da luglio 2011 è Consigliere Delegato di Confindustria Emilia-Romagna -Deleghe Informatica, Piano Telematico, Banda Larga e Terziario-. Da giugno 2007 a luglio 2011 è stato Vicepresidente Vicario di Confindustria Ravenna. È stato chiamato a far parte della Commissione Innovazione di Confindustria Emilia-Romagna. È Presidente della Commisiione Terziario Innovativo e Tecnologico di Confindustria Emilia-Romagna inoltre è anche Consigliere Delegato di Confindustria Emilia-Romagna (Deleghe: ICT, Banda Larga, Piano Telematico). È membro del Comitato Banda Larga di Confindustria Roma presieduto da Gabriele Galateri.

Da giugno 2008, è Consigliere della Camera di Commercio di Ravenna e, da settembre 2008, Membro della Giunta della Camera di Commercio di Ravenna. Dal 2007-2010 è stato parte del Comitato Territoriale Romagna-Emilia Est di Unicredit S.p.A. 

È inoltre consigliere della Commissione Economia Digitale di Confindustria a Roma da settembre 2005. Dal 2001 è membro della Commissione Tutela dei Minori su Internet del CLUSIT (Associazione Italiana per la Sicurezza Informatica). È tra i fondatori della Fondazione “Etica ed Economia” con sede a Roma ed è membro del Consiglio d'Indirizzo.

Farina è membro del Consiglio Europeo, Medio Oriente & Africa (EMEA) dei Partner della società americana Red Hat e dell'israeliana Check Point. Da luglio 2004 fa parte dell’Advisory Board della Europe's 500 Entrepreneurs for Growth. 

Nel 2007 è stato scelto dal Corriere della Sera Economia tra i primi 30 Imprenditori italiani innovativi ed emergenti under 50. Nel 2001 è finalista Imprenditore dell'anno nella categoria e-economy dal “Premio Ernst & Young”.

La società ltway da lui presieduta è risultata tra le prime 100 aziende europee con il maggior tasso di crescita tra quelle selezionate dal “Premio Europe '500" nelle edizioni 2003 e 2005.